Il doppio del torneo di tennis Malaysian Women's Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Meredith McGrath che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Kristine Kunce 6–4, 7–6(2).

Teste di serie 

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (primo turno)
 Rika Hiraki /  Claudia Porwik (primo turno)

 Michelle Jaggard-Lai /  Nicole Bradtke (semifinali)
 Jo-Anne Faull /  Angie Woolcock (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Malaysian Women's Open 1993